Pilar Hidalgo (atlete), Spaans triatlete en aquatlete;
 Pilar Hidalgo (universiteitsbestuurder), Filipijns universiteitsbestuurder.